Flintsbach steht für:

 Flintsbach am Inn, Gemeinde im Landkreis Rosenheim in Bayern
 Flintsbach (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern